Jordi Galí i Herrera (Barcelona, 1927), pedagog català, fill d'Alexandre Galí i Coll.
 Jordi Galí (economista) (1961, Barcelona), economista català.
 Jordi Galí Camprubí, dissenyador